L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Dubaï se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Rajeev Ram et Joe Salisbury celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Britannique Andy Murray, du Français Pierre-Hugues Herbert, du Kazakh Mikhail Kukushkin du Slovène Aljaž Bedene et du Sud-Coréen Chung Hyeon. Ils sont respectivement remplacés par Robin Haase, Denis Kudla, Jiří Veselý, Ilya Ivashka et Benoît Paire.

Pendant le tournoi 
La tête de série 2 Kei Nishikori () s'incline dès le  tour contre le  mondial Hubert Hurkacz. Il en est de même pour le tenant du titre Roberto Bautista-Agut, battu en 3 sets par Nikoloz Basilashvili.

Pour la première fois de sa carrière, Gaël Monfils enchaîne trois 1/2 finales d'affilée après Sofia et Rotterdam, dont il est le vainqueur.

En se qualifiant pour la finale après sa victoire marathon contre Gaël Monfils, Stéfanos Tsitsipás est assuré de devenir le premier joueur grec à intégrer le top 10 mondial à l'issue du tournoi.

Lauréats 
Roger Federer remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Stéfanos Tsitsipás. Il devient le deuxième joueur de l'histoire à atteindre cette barre symbolique après Jimmy Connors (109 titres).

En double, Rajeev Ram et Joe Salisbury décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ben McLachlan et Jan-Lennard Struff. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2019)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Dubaï
Sport aux Émirats arabes unis en 2019
Tennis en février 2019
Tennis en mars 2019